Embry peut faire référence à :

Toponyme 
 Embry, commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.

Patronyme 

  (1975-), musicien américain ;
  (1946-), scientifique canadien ;
  (1959-), catcheur américain ;
 Ethan Embry (1976-), acteur et producteur américain ;
 Norris Embry (1921-1981), artiste américain associé à l'art brut et au néo-expressionniste ;
 Wayne Embry (1937-),  joueur américain de basket-ball.